Мари́я Беле́н Родри́гес Коцца́ни (), более известная как Белен Родригес или Белен (род. 20 сентября 1984, Буэнос-Айрес) — аргентинская телеведущая, актриса и модель, живущая и работающая в Италии.

Биография 
Белен Родригес родилась в Буэнос-Айресе в семье Густаво Родригеса и Вероники Коццани, дочери итальянских иммигрантов из города Специя, Лигурия. У неё есть младшие брат Иеремия и сестра Сесилия, которая также работает в Италии моделью, актрисой и танцовщицей. В 2003 году Белен окончила лицей с художественно-гуманитарным уклоном в Буэнос-Айресе, а затем поступила в Университет Буэнос-Айреса на факультет связи и коммуникаций.

Белен начала модельную карьеру в возрасте 17 лет, когда ещё училась в лицее. Кроме родной Аргентины, она работала в Майами и Мексике. В 2005 году Белен переехала в Италию, где работала фотомоделью и ведущей телевизионных программ, таких как , Love Bugs 4 и Sarabanda (итальянский аналог программы Name That Tune).

Дебют Белен на телевидении состоялся в 2007 году на небольшом региональном канале TeleBoario. Позже она была приглашена на канал Rai 3 в качестве со-ведущей комедийного шоу Tintoria. В июне 2008 года она снялась в фотосессии для немецкого журнала Max, а осенью того же года приняла участие в реалити-шоу L’isola dei famosi на телеканале Rai 2. В августе 2009 года Белен снялась для итальянского журнала Playboy.

В 2009 и 2010 годах Белен снялась в рекламных роликах популярного оператора мобильной связи, где её партнёром был актёр Кристиан Де Сика. В этот же период она занялась дизайном ювелирных изделий.

18 февраля 2010 года на музыкальном фестивале Сан-Ремо Белен спела дуэтом с Тото Кутуньо песню Aeroplani.

В конце 2010 года Белен дебютировала на большом экране, снявшись в главной роли в итальянской комедии .

В феврале 2011 года Белен вместе с Джанни Моранди и Элизабеттой Каналис была ведущей музыкального фестиваля Сан-Ремо-2011. В 2012 году Белен стала со-ведущей телевизионного шоу талантов Italia’s Got Talent. В том же году она приняла участие в 11-м сезоне танцевального шоу талантов Amici di Maria De Filippi.

В 2012 году Белен была со-ведущей музыкального фестиваля Сан-Ремо-2012, заменив вместе с Элизабеттой Каналис заболевшую Ивану Мразову.

В начале 2012 года Белен стала новым лицом линии нижнего белья Arthur’s Underwear.

Бизнес 
В 2011 году Белен Родригес представила свою парфюмерную линию: Belén Rodríguez (Gold)  и Belén Rodríguez (Eau de Parfum).  

В январе 2014 года  итальянский еженедельный журнал Il Mondo сообщил  что Белен, вместе с сестрой Сесилией, основывают Family Factor, компанию  управляющую бизнес-активами семьи Родригес в Италии.

Личная жизнь 
В 2004—2008 годах Белен встречалась с футболистом Марко Боррьелло.

С января 2009 года по апрель 2012 года Белен встречалась с итальянским телеведущим и фотографом .

9 апреля 2013 года Белен родила сына Сантьяго от танцора Стефано Ди Мартино, с которым познакомилась на шоу Amici di Maria De Filippi. 20 сентября 2013 года Белен и Стефано поженились.

Иск против Google 
В 2006 году Белен Родригес оказалась втянутой в судебный процесс против Google. Модель потребовала от корпорации возмещения морального ущерба за индексацию поисковиком порнографических сайтов, размещающих ее фотографии.

Фильмография

Награды 
 2011 — награда Premio Regia Televisiva в номинации «Телеведущая года»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт